Томсон, Кит:
 Томсон, Кит (1941—2023) — новозеландский крикетчик и хоккеист на траве.
 Томсон, Кит Стюарт (род. 1938) — британо-американский учёный-биолог, зоолог и палеонтолог, эволюционист и специалист по биоразнообразию, историк науки.